Die Liste der Studentenverbindungen in Gießen verzeichnet die 21 aktiven Studentenverbindungen, die in Gießen ansässig sind.

Aktive Verbindungen

Legende 
 Gründung: Jahr der Gründung (nach Angabe der Verbindung)
 Farben: Farben der Verbindung (Burschenfarben)
 wenn ohne Zusatzangabe, dann farbentragend (Tragen der Farben im Band, an der Mütze und im Zipfel, auftretend in weiteren Gegenständen)
 f.f.: farbenführend (Auftreten der Farben in verschiedenen Gegenständen, getragen im Zipfel)
 v.u.: von unten gelesen
 Wappen: Wappen der Verbindung
 Zirkel: Zirkel der Verbindung
 Verband: Korporationsverband
 Fechtfrage: Stellung der Verbindung zur Mensur
 pflichtschlagend: von jedem Mitglied wird das Schlagen von Bestimmungsmensuren verlangt
 fakultativ schlagend: von jedem Mitglied wird das Einpauken bis zur Mensurreife verlangt
 freischlagend: das Pauken und das Schlagen von Mensuren sind freiwillig
 nichtschlagend: Mitglieder dürfen keine Mensuren schlagen
 Mitglieder: Stellung der Verbindung zur Aufnahme von Mitgliedern bestimmten Geschlechtes
 Damenverbindung: ausschließliche Aufnahme von Frauen
 gemischt: Aufnahme von Frauen und Männern
 Männerbund: ausschließliche Aufnahme von Männern
 Haus: Verbindungshaus

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 47–50.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.
 Joachim Hönack, Gernot Schäfer (Hrsg.): Vivat academia! Studentenverbindungen an der Universität Gießen in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Beitrag zur 400-Jahr-Feier der Universität und zur Stadtgeschichte. Begleitband zur Ausstellung mit Kurzchroniken der beteiligten Korporationen. Akadpress, Essen 2007, ISBN 978-3-939 413-02-8.
 Bruno W. Reimann: Avantgarden des Faschismus. Studentenschaft und schlagende Verbindungen an der Universität Gießen 1918–1937. Peter Lang, Frankfurt am Main u. a. 2007.
 Jürgen Setter: Kleine Geschichte der Verbindungen in Gießen. Verlag Friesland, Sande 1983, ISBN 3-9800773-0-6.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Giessen